Marsylia - miasto w południowej Francji, nad Morzem Śródziemnym, drugie co do wielkości w kraju i trzeci zespół miejski.
 Marsylia - rodzaj paproci należący do rodziny marsyliowatych.